Шавиш — многозначное слово.

 Шавиш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал. 
 «Шавеш» — португальский футбольный клуб из одноимённого города.
 Шавеш, Педру (род. 1965) — португальский автогонщик.

См. также